Dialetto panfilio – variante atipica di lingua greca parlata nella regione micro-asiatica della Panfilia
 Palazzo Panfilio – palazzo di Ferrara
 Panfilio – variante del nome Panfilo